Este é um anexo do número médio de anos de escolaridade no Brasil, das pessoas de 15 anos ou mais de idade. Os dados de origem vêm da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua - PNAD-C, do IBGE. Última pesquisa de 2019, com dados atualizados em 1 de agosto de 2022. 

A média do número de anos de escolaridade de uma população é a razão entre o somatório do número de anos de estudo completados pelas pessoas que tem 15 anos ou mais ou em outra faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A média do Brasil é 9,8 anos de escolaridade e difere entre os anos de escolaridade por unidade federativa..

Ver também 
 Lista de unidades federativas do Brasil por anos de escolaridade
 Educação do Brasil
 Idade escolar
 Educação escolar

Educação no Brasil